Anatoli (llengua)
 Biografies:
 Anatoli de Beirut (governador) (segle IV dC), magistrat i jurista romà
 Anatoli de Beirut (segle VI dC), jurista romà
 Anatoli de Constantinoble, patriarca de Constantinoble (449)
 Anatoli de Laodicea, bisbe de Laodicea (270), venerat com a sant per diverses confessions cristianes
 Animals:
 Anatoli (cavall), raça de poni originària de Turquia